Гавровская волость имеет несколько значений:

 Гавровская волость — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Дновском районе Псковской области России.
 Гавровская волость — административно-территориальная единица и муниципальное образование в Пыталовском районе Псковской области России.
 Гавровская волость — бывшая административно-территориальная единица (до 1920 года) в Островском уезде Псковской губернии России.

См. также 
 Гаурская волость () — бывшая административно-территориальная единица (1920—1940 гг.) в Абренском уезде Латвии.